Mittleres Schussental steht für:
 Mittleres Schussental, Schussental südlich vom Schussentobel
 Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental, Gemeindeverband im Landkreis Ravensburg